Aplestosuchus es un género extinto de mesoeucrocodilio baurusúquido cuyos restos se han descubierto en estratos del Cretácico Superior en la Formación Adamantina en el estado de São Paulo, en el sur de Brasil. Solo contiene una especie, Aplestosuchus sordidus. A. sordidus se basa en un esqueleto casi completo y articulado, que preserva los restos de un crocodiliforme esfagesáurido sin identificar en su cavidad abdominal.

Descubrimiento 
 
Aplestosuchus es conocido exclusivamente a partir de su holotipo, el espécimen LPRP/USP 0229a, un esqueleto casi completo que incluye el cráneo, alojado en el Laboratorio de Paleontología de la Universidade de São Paulo. Adicionalmente, dientes y huesos craneales aislados de un crocodiliforme esfagesáurido quedaron preservados en el área abdominal de LPRP/USP 0229a, y se les asignó el número de espécimen LPRP/USP 0229b. Este hallazgo representa la primera evidencia directa e inequívoca de depredación entre diferentes taxones de crocodiliformes en el registro fósil.

LPRP/USP 0229 fue hallado en el área del arroyo Buruti, en la municipalidad General Salgado, del estado de São Paulo. A la fecha, la localidad ha producido los especímenes tipo de otros cuatro crocodiliformes, entre ellos Baurusuchus albertoi, Baurusuchus salgadoensis, Armadillosuchus arrudai y Gondwanasuchus scabrosus. Los especímenes fueron recolectados en la Formación Adamantina en el Grupo Bauru de la cuenca Paraná, que data probablemente de las etapas del Turoniense o el Santoniense de fines del Cretácico, hace entre 93.5-83.5 millones de años.

Aplestosuchus fue descrito y nombrado originalmente por Pedro L. Godoy, Felipe C. Montefeltro, Mark A. Norell y Max C. Langer en 2014 y su especie tipo es Aplestosuchus sordidus. El nombre del género se deriva de la palabra griega aplestos, que significa "insasiable", "glotón", y suchus, la forma latinizada del griego souchos, que a su vez es la versión en ese idioma del nombre del dios cocodrilo egipcio Sebek. El nombre de la especie se deriva del latín sordidus, que significa "sucio, sórdido", en referencia al ávido comportamiento de este animal, demostrado al depredar a otro crocodiliforme cercanamente emparentado, un esfagesáurido.

Descripción
 
El espécimen de Aplestosuchus mide más de un metro de largo desde la punta del cráneo hasta la base de la cola. Fue preservado yaciendo sobre un lado, en la misma postura de muerte de otros baurusúquidos recolectados en el sitio. LPRP/USP 0229a, preservado en dos bloques diferentes, sufrió de alguna desarticulación post-mortem, y como resultado la mayor parte de la cola y las partes distales de los miembros posteriores se perdieron. Aplestosuchus, como otros baurusúquidos, era un depredador completamente terrestre. Alcanzando más de cuatro metros de longitud, los baurusúquidos estaban entre los superdepredadores de los ecosistemas del Cretácico Superior de Suramérica. Ellos solo eran sobrepasados por los grandes terópodos, no obstante, estos eran muy raros en la Formación Adamantina y están representados por dientes aislados y fragmentarios en su mayoría atribuidos a abelisáuridos y carcarodontosáuridos, así como por vértebras aisladas de megaraptóridos y unenlaginos. Se considera que el material de esfagesáurido recuperado en la cavidad abdominal de Aplestosuchus se debe a la depredación y no al consumo de carroña dada la relación de tamaño entre el depredador y la presa, ya que los esfagesáuridos eran usualmente pequeños, midiendo poco más de un cuarto del tamaño de los baurusúquidos avanzados.
 
Aplestosuchus se distingue de todos los otros crocodiliformes conocidos por una combinación única de rasgos, incluyendo cuatro autapomorfias. Posee un hueso nasal autapomórfico con una cresta dorsal en el medio, y una cresta frontal longitudinal que alcanza el contacto medio entre los prefrontales. Su borde medial supratemporal tiene forma de cresta, y el borde a lo largo de la sutura entre el ectopterigoide y el yugal tien una muesca en su parte caudal. Una depresión lateral se encuentra en su hueso cuadrado. La barra del hueso palatino es crestada en su superficie ventral, mientras que es cílindrica en su parte dorsal. El septo coanal también es crestado en su superficie ventral. Una única fosa paracoanal rostrolateral que va a la fenestra paracoanal se encuentra en la base del ala del pterigoideo. En la mandíbula de Aplestosuchus, la escultura externa de la mandíbula se limita al dentario, y la superficie occipital de la sínfisis mandibular carece de clavija. Adicionalmente, el borde crestado del hueso angular no cubre el borde rostral de la fenestra mandibular, y hay una fila de forámenese entre la fenestra mandibular y la sutura del ectopterygoide y el yugal. Algunos de los rasgos no autapomórficos de A. sordidus listados anteriormente, como la depresión del cuadrado, la aproximación medial de los prefrontales, y el borde en la articulación ectopterygoide-yugal, confirman su clasificación dentro de Baurusuchidae.

Filogenia 
La posición filogenética de Aplestosuchus dentro de Baurusuchidae fue investigada en su descripción inicial, el estudio de Godoy et al. (2014). Aplestosuchus, junto con los baurusúquidos recientemente descritos Campinasuchus y Gondwanasuchus, fueron codificados en la matriz de características de taxones de Montefeltro et al. (2011), la cual se enfoca únicamente en Baurusuchidae, con la adición de ocho características nuevas. La matriz resultante incluye a 10 especies de baurusúquidos así como a tres taxones externos, los cuales fueron evaluados basándose en 74 características. A continuación se encuentra un cladograma basado en Godoy et al. (2014) mostrando la situación de Aplestosuchus:

Referencias

Enlaces externos 

Notosuchia
Géneros monotípicos de reptiles
Crocodilomorfos del Cretácico
Crocodilomorfos extintos de América del Sur
Animales extintos descritos en 2014